

Cinema
 Redenzione – Film diretto da Carmine Gallone (1919)
 Redenzione (Redemption) – Film diretto da Lionel Barrymore e Fred Niblo (1930)
 Redenzione  (Baccara) – Film diretto da Léonide Moguy (1935)
 Redenzione – Film diretto da Marcello Albani (1943)
 Redenzione – Film diretto da Piero Caserini (1953)

Musica 
 Redenzione – album di Lowlow del 2017

Politica
 Redenzione – Concetto politico indicante l'aspirazione dei popoli alla libertà politica dal dominio straniero (v. Irredentismo)

Religione
 Redenzione – Concetto proprio di religioni quali il Cristianesimo e il Buddismo che riguarda il raggiungimento di uno stato di grazia.
 Redenzione (cristianesimo)
 Redenzione (ebraismo)

Televisione 
 Redenzione (Redemption), episodio in due parti della sesta stagione di Stargate SG-1

Altri progetti